Aleksej Alekseevič Kiselëv – giocatore di calcio a 5 russo 
Aleksej Ivanovič Kiselёv – pugile sovietico
Aleksej Semënovič Kiselëv – politico sovietico
 Dmitrij Kiselёv – regista russo
 Konstantin Kiselëv – pallanuotista russo
 Nikolaj Kiselëv – sciatore sovietico
 Nikolaj Kiselëv – calciatore sovietico
 Nikolaj Kiselëv – politico russo
 Pavel Dmitrievič Kiselëv – generale russo
 Vladimir Kiselëv – pesista sovietico